Joyride – album zespołu Roxette
 Joyride – singel zespołu Roxette